River Stour ist der Name verschiedener Flüsse in England:

 River Stour (Nordsee) in Suffolk
 River Stour (River Severn) in Worcestershire
 River Stour (River Avon) in Warwickshire
 River Stour (Pegwell Bay) in Kent
 River Stour (Ärmelkanal) in Dorset

Die Namensgebung ist umstritten, es wird vermutet, dass es sich um Ableitungen vom Namen des Flusses Stör in Schleswig-Holstein handeln könnte, der von den Angelsachsen um 450 nach England gebracht wurde. 

Siehe auch:
 Little Stour